Lupus v latinščini pomeni »volk«.

Lupus je lahko tudi:

Canis lupus, znanstveno ime za volka
Lupus, avtoimunska bolezen
Lupus, slovenska black metal skupina
Volk oz. Lupus, južno ozvezdje